Biografies: Dudon de Saint-Quentin, cronista normand del segle XI
 Esport:
 Saint-Quentin Basket-Ball, club professional de bàsquet de la ciutat de Saint-Quentin
 Olympique de Saint-Quentin, club de futbol de la ciutat homònima
 Toponímia:
 Estany de Saint-Quentin, a Saint-Quentin-en-Yvelines (França)
 Illa de Saint-Quentin, illa del Canadà, situada al riu Sant Llorenç
 Mont Saint-Quentin, que domina la ciutat de Metz (França)
 Saint-Quentin (Dordonya), a Dordonya (regió de l'Aquitània), integrat al municipi de Marcillac-Saint-Quentin
 Canal de Saint-Quentin, canal que ajunta els rius Oise, Somme i l'Escaut
 Municipis:
 Canadà: Saint-Quentin (Canadà), ciutat de Nova Brunsvic
 Bèlgica: Lennik-Saint-Quentin, secció del municipi belga de Lennik, a la província de Brabant flamenc
 França:
 Saint-Quentin (Aisne), ciutat de l'Aisne, a la regió de la Picardia És capital d'una sots-prefectura
 Saint-Quentin-au-Bosc, Departament de Sena Marítim, regió de l'Alta Normandia
 Saint-Quentin-de-Baron, Departament de Gironda, regió de l'Aquitània
 Saint-Quentin-de-Blavou, Departament de l'Orne, regió de la Baixa Normandia
 Saint-Quentin-de-Caplong, Departament de Gironda, regió de l'Aquitània
 Saint-Quentin-de-Chalais, Departament de Charente, regió de Poitou-Charentes
 Saint-Quentin-des-Isles, Departament de l'Eure, a la regió de l'Alta Normandia
 Saint-Quentin-des-Prés, Departament de l'Oise, a la regió de la Picardia
 Saint-Quentin-du-Dropt, Departament de l'Olt i Garona, a la regió de l'Aquitània
 Saint-Quentin-en-Mauges, Departament de Maine i Loira, a la regió del País del Loira
 Saint-Quentin-en-Tourmont, Departament de Somme, a la regió de la Picardia
 Saint-Quentin-en-Yvelines, Departament de les Yvelines, a la regió de l'Illa de França
 Saint-Quentin-Fallavier, Departament de l'Isèra, a la regió de Roine-Alps
 Saint-Quentin-la-Chabanne, Departament de la Corresa, a la regió del Llemosí
 Saint-Quentin-la-Poterie, Departament de Gard, a la regió del Llenguadoc-Rosselló
 Saint-Quentin-la-Tour, Departament de l'Arieja, a la regió del Migdia-Pirineus
 Saint-Quentin-le-Petit, Departament de les Ardenes a la regió de la Xampanya-Ardenes
 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire, Departament de Maine i Loira, a la regió del País del Loira
 Saint-Quentin-les-Chardonnets, Departament de l'Orne, a la regió de la Baixa Normandia
 Saint-Quentin-les-Marais, Departament de Marne, a la regió de la Xampanya-Ardenes
 Saint-Quentin-le-Verger, Departament de Marne, a la regió de la Xampanya-Ardenes
 Saint-Quentin-sur-Charente, Departament de la Charente, a la regió de Poitou-Charentes
 Saint-Quentin-sur-Coole, Departament de Marne, a la regió de la Xampanya-Ardenes
 Saint-Quentin-sur-Indrois, Departament d'Indre i Loira, a la regió de Centre
 Saint-Quentin-sur-Isère, Departament de l'Isèra, a la regió de Roine-Alps
 Saint-Quentin-sur-Nohain, Departament de Nièvre, a la regió de la Borgonya
 Saint-Quentin-sur-Sauxillanges, Departament de Puèi Domat, a la regió de l'Alvèrnia
 Écourt-Saint-Quentin, Departament de Pas-de-Calais, a la regió de Nord-Pas-de-Calais
 Lattre-Saint-Quentin, Departament de Pas-de-Calais, a la regió de Nord-Pas-de-Calais
 Le Fay-Saint-Quentin, Departament de l'Oise, a la regió de la Picardia
 Marcillac-Saint-Quentin, Departament de la Dordonya, a l'Aquitània
 Soumont-Saint-Quentin, Departament de Calvados, a la regió de la Baixa Normandia